Antōnīs Nikolaou (1974) – ex calciatore cipriota
 Charīs Nikolaou (1974) – ex calciatore cipriota
 Dīmītrīs Nikolaou o Dīmītrīos Nikolaou (1998) – calciatore greco
 Flōros Nikolaou (1962) – ex calciatore cipriota
 Giōrgos Nikolaou (1982) – ex calciatore cipriota
 Jannis Nikolaou (1993) – calciatore tedesco
 Kōstantinos Nikolaou Giannoulīs (1987) – calciatore greco
 Leuterīs Nikolaou-Alavanos (1985) – politico greco
 Marios Nikolaou (1981) – ex calciatore cipriota
 Marios Nikolaou (1983) – ex calciatore cipriota
 Nikolas Nikolaou (1979) – ex calciatore cipriota
 Nikos Nikolaou (1973) – ex calciatore cipriota
 Pantelis Nikolaou, noto come Lakis Nikolaou (1949) – ex calciatore greco
 Spyridōn Nikolaou Marinatos (1901-1974) – archeologo greco
 Tassos Nikolaou Papadopoulos (1934-2008) – politico cipriota